ТВИ — многозначная аббревиатура:
 ТВИ — Троицкий ветеринарный институт (ныне: Уральская государственная академия ветеринарной медицины)
 Туркестанский восточный институт
 ТВИ — «Твиттер»
 ТВИ — тепловакуумные испытания
 ТВИ — трансвагинальное исследование

См. также 
 Тви — язык тви (или чви)
 ТВИФ — Международная федерация перетягивания каната
  — аббревиатура латиницей